Denkmäler nach Straßen geordnet: A | B | Berg | Berl | Br | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z 

|}

Weblinks 

Mülheim (Köln)
Baudenkmaler Koln Mulheim